Catharina Van Hemeldonck, Belgisch politica
 Emiel van Hemeldonck, Belgisch schrijver
 Marijke Van Hemeldonck, Belgisch politica

Nederlandse of Vlaamse achternaam